Mammillaria goodridgii es una especie  perteneciente a la familia Cactaceae. Es originaria de  México.

Descripción 
Es una planta perenne carnosa y globosa que  tiene profundas raíces primarias y crece sólo ocasionalmente de brotes. El tallo es esférico a cilíndrico y alcanzan un tamaño de  8 cm de altura y  de 3 a 4 centímetros de diámetro. Las areolas son cónicas sin filo en forma de verrugas y sin de látex. Tiene 3 a 5  espinas centrales de hasta 0,6 cm. Las espinas radiales de color blanco tiza son 10-13 y están muy dispersas, miden de 0,4 a 0,7 centímetros de largo y tienen las puntas oscuras. Las flores son de color crema de hasta 1,5 centímetros de largo y  de diámetro. Los frutos son rojos  de hasta 2,5 cm de largo. Contienen semillas negras .

Distribución 

Mammillaria goodrichii se encuentra en el estado mexicano de Baja California en las islas de Cedros y Guadalupe.

Taxonomía 
Mammillaria goodridgii fue descrita por Frederick Scheer y publicado en Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (ed. 1849) 1849: 91, en el año 1850.
Etimología
El epíteto de la especie goodridgii o goodridgei, fue nombrado en honor a John Goodridge, que descubrió la especie.
Sinonimia
Mammillaria goodrichiiChilita goodridgei
''Ebnerella goodridgei

Referencias

Enlaces externos 

 

goodridgii
Flora de México